Die Abkürzung MEH bezeichnet:

 Museumseisenbahn Hamm
 Micro Energy Harvesting, Stromversorgung an mobilen Geräten aus der Umwelt (z. B. Taschenrechner mit Solarzelle)
 Flughafen Mehamn, IATA-Code für den Flughafen in Norwegen

MEH